David Labarde, né en 1973, est un scénariste français de bande dessinée.

Biographie 
David Labarde a suivi une formation de dessinateur et de scénariste de bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai (Belgique). Il a commencé par être publié dans des fanzines pour des BD dont il signe à la fois le dessin et le scénario. Son style graphique est principalement inspiré des comics.

Il publie sa première bande dessinée professionnelle, Nina Tonnerre, aux éditions Jungle (Casterman), en tant que scénariste. Cette série humoristique constituée de gags en une planche, mettant en scène une petite fille geek passionnée par le cinéma, le fantastique et les jeux vidéo, est dessinée par sa compagne dans la vie, Marion Poinsot. Le premier tome est sorti en janvier 2008. Le second est prévu pour février 2009.

David Labarde apporte également son aide à Marion Poinsot en effectuant un travail de correction sur ses planches, y compris celles du Donjon de Naheulbeuk.

Œuvres 
 Nina Tonnerre avec Marion Poinsot - Éd. Jungle
 Le trio de l'apocalypse (2008) 
 La tête dans les étoiles (2009)

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 L'ancien blog officiel de Nina Tonnerre

Scénariste français de bande dessinée
Naissance en 1973